Хорна Љехота може бити:

 Хорна Љехота (Долни Кубин), насељено мјесто у округу Долни Кубин, Жилински крај, Словачка Република
 Хорна Љехота (Брезно), насељено мјесто у округу Брезно, Банскобистрички крај, Словачка Република